Micron steht für

 ein Mikrometer (englisch)
 eine Druckeinheit in der Vakuumtechnik (1 Micron = 1 µm Quecksilbersäule = 0,001 Torr)
 Micron Technology, ein amerikanisches Technologie-Unternehmen
 einen virtuell-analoger Synthesizer des amerikanischen Herstellers Alesis
 Automobiles Micron, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Micron Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Mikron